Mykoła Tocki, ukr. Микола Тоцький (ur.  w Starym Oleksińcu, zm. po 1948) – rosyjski wojskowy (sztabskapitan), ukraiński pilot wojskowy, emigrant.

Życiorys 
Ukończył szkołę realną w Równem. Pod koniec 1914 r. został zmobilizowany do armii rosyjskiej. Służył w 42 Jakuckim Pułku Piechoty. W maju 1915 r. ukończył szkołę praporszczików w Kijowie. Służył w 247 Batalionie Zapasowym. W marcu 1916 r. ukończył szkołę karabinów maszynowych w Oranienbaumie. Skierowano go do 2 Zapasowego Pułku Karabinów Maszynowych pod Piotragradem. Od poł. kwietnia tego roku w stopniu podporucznika przeniesiono go do 3 Pułku Strzeleckiego. Brał udział w I wojnie światowej. Pod koniec września awansował do stopnia porucznika, zaś w poł. maja 1917 r. sztabskapitana. Na pocz. czerwca tego roku przeszedł do 10 Korpuśnego Oddziału Lotniczego na Froncie Rumuńskim.

Pod koniec grudnia oddział został ukrainizowany. W poł. marca 1918 r. przybył do Kijowa. Jego oficerowie i żołnierze stali się kadrami dla nowo formowanych ukraińskich sił lotniczych. Od poł. czerwca tego roku M. Tocki służył w Czernichowsko-Wołyńskim Dywizjonie Lotniczym. Pod koniec grudnia ukończył kurs inżynieryjny w instruktorskiej szkole oficerskiej, po czym powrócił do macierzystego oddziału wojskowego. Od pocz. marca 1919 r. służył w 1 Oddziale Bojowym II Korpusu Halickiego, walcząc z wojskami bolszewickimi. W listopadzie tego roku trafił do niewoli, ale miesiąc później został zwolniony, wstępując do Czerwonej Ukraińskiej Armii Halickiej.

Po zajęciu Kijowa przez polskie wojska wiosną 1920 r., wstąpił do 6 Siczowej Dywizji Strzeleckiej Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej. Pod koniec maja tego roku został skierowany do Warszawy, gdzie była formowana 1 Zaporoska Eskadra Lotnicza. Od początku czerwca do początku lipca przebywał na kursie lotników – nawigatorów, po czym powrócił do eskadry. W listopadzie uczestniczył w krótkotrwałych walkach z wojskami bolszewickimi. Po wycofaniu się wojsk ukraińskich do Polski został skierowany do 1 Polsko-Francuskiej Szkoły Lotniczej w Bydgoszczy.

Zwolniono go pod koniec lutego 1923 r. Podczas II wojny światowej wyjechał do Niemiec. Wiadomo, że na początku września 1948 r. przebywał w obozie dla uchodźców w Ludwigsburgu. Dalsze jego losy są nieznane.

Bibliografia 
 Jarosław Tinczenko, Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр., 2010

Oficerowie Imperium Rosyjskiego
Oficerowie Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej
Uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej (Ukraińska Republika Ludowa)
Urodzeni w 1894
Zmarli w XX wieku